Claude Chevalley – francuski matematyk
 Claude Chevalley – szwajcarski koszykarz